Kabinett Queuille steht für folgende Regierungen Frankreichs:

 Kabinett Queuille I
 Kabinett Queuille II
 Kabinett Queuille III